

Carriera 
Cresciuto nel settore giovanile del , il 12 novembre 2020 firma il primo contratto professionistico con il club spagnolo, valido fino al 2025. Esordisce in prima squadra il 15 dicembre 2021, in occasione dell'incontro di Coppa del Re vinto per 1-7 contro l'.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 4 novembre 2022.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni